

Geschiedenis
markgraafschap Brunswijk, een leen van het Heilige Roomse Rijk van 1006 tot 1214
Hertogdom Brunswijk-Lüneburg, een hertogdom binnen het Heilige Roomse Rijk van 1235 tot 1806
Brunswijk-Celle, de aanduiding van Brunswijk-Lüneburg vanaf 1378
Vorstendom Brunswijk-Wolfenbüttel
Hertogdom Brunswijk, een voormalige staat in het midden van het huidige Duitsland (1813-1918)
Keurvorstendom Brunswijk-Lüneburg
Vrijstaat Brunswijk, ontstaan in 1918 na de abdicatie van de hertog van Brunswijk, tijdens de Duitse Revolutie
Regierungsbezirk Braunschweig, een voormalige Regierungsbezirk

Geografie 
Braunschweig (stad) (Nederlands: Brunswijk), een stad in Duitsland

Nieuw-Brunswijk (Engels: New Brunswick) kan verwijzen naar:

New Brunswick, een provincie in Canada
New Brunswick (New Jersey), een stad in New Jersey in de VS

Personen met de achternaam Brunswijk
Elisabeth van Brunswijk (±1230-1266), moeder van Floris V
Ronnie Brunswijk (1961), Surinaamse rebellenleider en politicus
Steven Brunswijk (1983), Nederlands cabaretier en presentator, neef van Ronnie Brunswijk